Differential oder Differenzial steht für:

 Differential (Mathematik), Analysis
 Differentialgetriebe, Umlaufrädergetriebe mit einem Antrieb und zwei Abtrieben

Siehe auch:

 Differenz, Differenzierung (Begriffsklärungen)